Алжир је први пут учествовао на Олимпијским играма 1964. у Токију, и од тада је учествовао на свим Летњим олимпијским играма, осим 1976. у Монтреалу које су бојкотовали.

Алжир је три пута слао спортисте и на Зимске олимпијске игре.

Алжирски олимпијски комитет је основан 1963.

Спортисти Алжира су на Летњим олимпијским играма закључно са 2012. укупно освојили 15 медаља 5 златне, 2 сребрне и 8 бронзаних. Најуспешнији поједнинац у истом периоду је био боксер Хосин Султани са две освојене медаље једном златном и једном бронзаном.

На Зимским олимпијским играма спортисти Алжира нису освојили ниједну медаљу.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Алжира по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Разлика у горње две табеле од 119 учесника (86 мушкараца и 33 жене) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Алжира по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Lea Melissa Moutoussamy, 14 година и 288 дана Лондон 2012. мачевање
 Најстарији учесник: Zahra Gamir, 38 година и 120 дана Атина 2004. мачевање
 Највише учешћа: Salim Iles, 4 учешћа (1996, 2000, 2004, 2008,)
 Највише медаља: Тауфик Махлуфи, атлетика 3 (1. зл 2002. и 2 ср. 2016.
 Прва медаља: Мохамед Заи, бокс 1984.
 Прво злато:Хасиба Булмерка, атлетика 1992. 
 Најбољи пласман на ЛОИ: 34. 1992. и 1996.
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 Резултати Алжира на ОИ

Алжир на олимпијским играма
Спорт у Алжиру